Биджнор:

 Биджнор — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Биджнор — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.